В соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх 2020 года смогут принять участие 104 спортсменки, которые будут соревноваться за 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена одной группой и одним дуэтом, но при этом количество спортсменок, имеющих право выступить на Играх, ограничено 8-ю синхронистками.

Правила квалификации 
Все олимпийские лицензии будут разыграны по итогам континентальных соревнований, а также финальной олимпийской квалификации. В соревнованиях групп примут участие 10 сборных, а для дуэтов выделено 22 квоты. Сборной Японии, как хозяйке соревнований, гарантировано место в группах.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Группы

Дуэты

Примечания 

Синхронное плавание